Весело́вский () — остановочный пункт электропоездов в Пуховичском районе (Минская область, Беларусь).

Расположен в 81 километре от Минска (станции Минск-Пассажирский) между остановочным пунктом Майский и станцией Талька (юго-восточное направление железнодорожной линии). 

Примерное время в пути со всеми остановками от ст. Минск-Пассажирский — 1 ч. 35 мин.; от ст. Пуховичи — 18 мин.

Ближайшие населённые пункты — деревни Насыцк и Колеюги — расположены на расстоянии до 1 км от остановочного пункта по разные стороны платформы. Вблизи остановочного пункта также расположено множество садоводческих товариществ. Деревня Веселово находится почти в 5 км южнее остановочного пункта.

См. также 

 Железнодорожная транспортная система Минска

Ссылки 
 Расписание электропоездов
 Информация об остановочном пункте
 Информация об остановочном пункте

Остановочные пункты Минского отделения Белорусской железной дороги